Копіюватська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Копіюватська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район